– męskie imię japońskie.

 to także japońskie słowo oznaczające m.in. początek, także walki w japońskich, tradycyjnych sztukach walki, jak: karate, judo, aikido i kendo.

Możliwa pisownia 
Hajime można zapisać używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 始め, „początek” lub „start”
 初め, „początek” lub „pierwszy”
 jako imię
 肇, „początek”
 一, „pierwszy” lub „jeden”
 元, „początek” lub „pochodzenie”
 始, „początek” lub „start”
 基, „podstawowych”
 創, „tworzenie”
 孟, „początek” lub „główny”
 朔, „pierwszy dzień miesiąca”
 甫, „początek” lub „wielki”

Znane osoby 
 Hajime Hosogai (萌), japoński piłkarz
 Hajime Kanzaka (一), japoński powieściopisarz i mangaka
 Hajime Kazumi (肇), japoński karateka
 Hajime Moriyasu (一), japoński piłkarz
 Hajime Saitō (一), dowódca trzeciej jednostki Shinsengumi
 Hajime Sawatari (朔), japoński fotograf
 Hajime Sorayama (基), japoński ilustrator
 Hajime Sugiyama (元), minister wojny w Japońskiej Cesarskiej Armii
 Hajime Takano (孟), japoński dziennikarz
 Hajime Ueda (ハジメ), japoński mangaka

Fikcyjne postacie 
 Hajime (初), bohater mangi i anime Prétear
 Hajime Aikawa (始), postać z serialu Kamen Rider Blade
 Hajime Aoyama (ハジメ), bohater anime Ghost Stories
 Hajime Iwaizumi (一), bohater mangi i anime Haikyū!!
 Hajime Hinata (創), bohater serii Danganronpa
 Hajime Saitō (一), bohater anime Rurōni Kenshin

Zobacz też 
 Hajime no Ippo – japońska manga

Przypisy 

Męskie imiona japońskie